Hiroyuki Akiyama (1956 -  ) é um botânico  japonês.

Ligações externas 
  

Botânicos do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei